Подпольная — название водотоков:

 Подпольная — река в Ростовской области России, приток Маныча.
 Подпольная — река в Днепропетровской области Украины, приток Самары.